FI of fi kan verwijzen naar:

 Forza Italia, een Italiaanse politieke partij
 .fi, het achtervoegsel van Finse domeinnamen
 FI, de ISO- landcode van Finland
 FI, de IATA-code for Icelandair
 Flight Instructor; zie vliegopleiding
 Freudenthal Instituut, een onderzoeksinstituut van de Universiteit Utrecht
 ﬁ, een ligatuur (typografie)

Zie ook:
 Phi, een Griekse letter
 Ferðafélag Íslands, IJslandse bergsportvereniging